Катаи — значения:

 Венгерская фамилия ()
 Катаи, Александар (род. 1991) — сербский футболист, вингер клуба «Црвена Звезда».
 Катаи, Тамаш (род. 1975) — венгерский музыкант и композитор.

 Топоним
 Катаи — деревня, Ильинский район, Пермский край, Россия

См. также 
 Аль-Катаи — столица Египта времен правления династии Тулунидов.